Милица Бранкович може да се отнася за:

 Милица Бранкович или още Деспина Милица (преди 1516 – 1554), деспотица на Влахия и съпруга на Нягое I Басараб;

 Милица Бранкович, съпруга на владетеля на Епирското деспотство Леонардо III Токо.